Pontes Gestal kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pontes Gestal (ort), São Paulo, 
 Pontes Gestal (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar